HMS Culloden (1776) — 74-пушечный линейный корабль третьего ранга. Третий корабль Королевского флота, названный в честь битвы при Каллодене. Головной корабль одноименного типа.

Постройка 
Последний проект Слейда, одобренный до его ухода в отставку. Заказан 30 ноября 1769 года. Заложен в июле 1770 года на королевской верфи в Дептфорде. Спущен на воду 18 мая 1776 года. Достроен до 16 августа 1776 года как брандвахта.

Служба 
Участвовал в Американской революционной войне.

1776 — вступил в строй в июле, капитан Джордж Бальфур (); назначен в Канал.

1777 — ноябрь, с эскадрой Дигби.

До начала войны с Францией Culloden использовался в качестве крейсера у мыса Финистерре и для блокады восставших американских колоний. В начале 1777 года захватил судно из Южной Каролины назначением в Бордо с грузом риса, индиго, оленьих шкур и табака.

1778 — 9 июня ушел в Северную Америку с эскадрой Байрона; 29 сентября пришел к Санди-Хук; 16 октября взял американский приватир General Washington; в ноябре загнан штормом обратно в Англию.

В мае получил приказ идти в Америку под командованием адмирала Байрона. Переход потребовал почти 3 месяца, и он вынужден был зайти в Галифакс. 4 сентября вышел оттуда с адмиралом Байроном, но был прихвачен ещё одним штормом и вынужден бежать от него в Англию. Пришел в Милфорд-Хейвен в начале декабря, приведя с собой взятый по пути французский тендер.

1779 — в составе Западной эскадры.

1780 — 8 января участвовал в нападении на корабли Компании Каракаса; 16/17 января с Родни против эскадры де Лангара; 19 января участвовал в снабжении Гибралтара; апрель-май, ремонт и обшивка медью в Портсмуте; 3 июня ушел на Подветренные острова; сентябрь, с эскадрой Родни ушел в Нью-Йорк; 12 сентября взял американский приватир Hetty (бывший британский шлюп Haerlem).

1781 — 23 января сел на мель на западной оконечности острова Лонг-Айленд; на следующий день покинут командой и разбился. Вся команда спаслась.

Попытки спасения 

Мачты были сняты и перевезены на HMS Bedford. Несколько раз в 1781−1815 годах местные жители предлагали на продажу предметы, поднятые с корабля: 32-фунтовые пушки, чушки чугунного балласта. Позже была поднята ещё одна пушка и часть медной обшивки.

Память 
Мыс в районе современного Монтока, возле которого произошло крушение, в честь него переименован из Норт-нек-пойнт в Каллоден-пойнт. В 1971 году остов корабля был обнаружен и опознан в точке , с 1979 года внесен в Национальный регистр исторических мест США.

Ссылки 
 Ships of the Old Navy
 Culloden, H.M.S., Shipwreck Site. New York’s State and National Registers of Historic Places Document Imaging Project.
 HMS Culloden. Hunting New England Shipwrecks. Retrieved 2 September 2008.
 New York (NY) — Suffolk County. National Register of Historic Places.

Примечания

Литература 
 
 
 Winfield, Rif. British Warships in the Age of Sail 1714−1792: Design, Construction, Careers and Fates. — -St.Paul: Seaforth, 2007. — ISBN 978-1-84415-700-6.

Линейные корабли типа Culloden